Pondy peut désigner :
 Pondy, un surnom de Pondichéry souvent utilisé en Inde ;
 Le Pondy, une commune française du département du Cher.